Sainte-Firmin je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Saint-Firmin (Hautes-Alpes) – obec v departementu Hautes-Alpes
 Saint-Firmin (Meurthe-et-Moselle) – obec v departementu Meurthe-et-Moselle
 Saint-Firmin (Nièvre) – obec v departementu Nièvre
 Saint-Firmin (Saône-et-Loire) – obec v departementu Saône-et-Loire
 Saint-Firmin-des-Bois – obec v departementu Loiret
 Saint-Firmin-des-Prés – obec v departementu Loir-et-Cher
 Saint-Firmin-sur-Loire – obec v departementu Loiret